Bob Orton sr. (1929-2006), wrestler statunitense
Bob Orton jr. (*1950), wrestler statunitense, figlio di Bob Orton sr.